«Jazz Tour» — концертне турне британського рок-гурту «Queen» з метою підтримки альбому «Jazz». Турне запам'яталося спектаклем, який створив гурт. Джеймс Генкі з «Rolling Stone» сказав про концерт гурту на Хелловін 1978 року: «…коли „Queen“ організували турне по США на підтимку альбому „Jazz“, вони влаштували в Новому Орлеані оргію з заклинателями змій, стрептизерками, трансвеститами та голою товстулею, яка курила сигарети в проміжності». Частина європейського етапу була записана на першому живому альбомі гурту «Live Killers». Це було перше турне «Queen» без концерту у Великій Британії. Оскільки турне розпочалося того ж місяця, що й завершальна сесія запису альбому «Jazz», голос Фредді Мерк'юрі звучить з самого початку стомлено, і його виступи виглядають загалом гірше в порівнянні з попереднім турне.

Дата виступів

Список пісень

Музиканти 
 Фредді Мерк'юрі: головний вокал, піаніно, тамбурин
 Браян Мей: соло-гітара, бек-вокал, піаніно
 Роджер Тейлор: ударні, головний вокал («I'm in Love With My Car»), бек-вокал
 Джон Дікон: бас-гітара, додатковий вокал

Джерела

Посилання 
 «Jazz Tour» на сайті queenconcerts.com 

Концертні тури Queen